Le patronyme néerlandais Bussche renvoie à une origine près d'un bois ou une forêt (dialectal, dérivé du :nl:bos). Van den Bussche correspond au français . Voir aussi le patronyme Vandenbossche.

 Brian Vandenbussche, un footballeur belge.
 Michiel Vandenbussche, un homme politique belge.

Odonyme 

 Rue Vandenbussche à Bruxelles.
Patronyme flamand
Patronyme néerlandais